Matmoran kan syfta på följande platser:

Finland 

 Matmoran (vid Boskär, Nagu), 
 Matmoran (vid Ådön, Nagu), 

Robotskapade Finlandförgreningar